Het seizoen 2002/2003 in de SAS Ligaen was de 13de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 27 juli 2002 en eindigde op 22 juni 2003. Nieuwkomers waren Køge BK en Farum BK. In 196 duels werd in totaal 614 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,13 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe behaalde FC Kopenhagen de derde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 17 || 10 || 6 || 51 || 32 || +19 || 61
|-
| 2 || Brøndby IF || 33 || 15 || 11 || 7 || 61 || 35 || +26 || 56
|-
| 3 || FC Nordsjælland || 33 || 16 || 3 || 14 || 49 || 58 || –9 || 51
|-
| 4 || Odense BK || 33 || 12 || 12 || 9 || 55 || 50 || +5 || 48
|-
| 5 || Esbjerg fB || 33 || 12 || 11 || 10 || 65 || 57 || +8 || 47
|-
| 6 || Aalborg BK || 33 || 14 || 4 || 15 || 42 || 45 || –3 || 46
|-
| 7 || FC Midtjylland || 33 || 11 || 11 || 11 || 49 || 45 || +4 || 44
|-
| 8 || Viborg FF || 33 || 11 || 10 || 12 || 58 || 55 || +3 || 43
|-
| 9 || Akademisk BK || 33 || 10 || 12 || 11 || 44 || 48 || –4 || 42
|-
| 10 || Aarhus GF || 33 || 10 || 10 || 13 || 49 || 59 || –10 || 40
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Silkeborg IF || 33 || 9 || 9 || 15 || 52 || 54 || –2 || 36
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Køge BK || 33 || 8 || 3 || 22 || 45 || 82 || –37 || '27 
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2002
Deens voetbalelftal in 2003
Deense voetbalbeker 2002/03

Competitievoetbal 2002/03
2003